PSA kan syfta på

 PSA Peugeot Citroën, en fransk biltillverkare
 PSA, prostataspecifikt antigen, ett protein som bildas i prostatakörteln
 PSA, probabilistisk säkerhetsanalys, en form av riskanalys främst använd inom kärnkraften
 PSA, ersättning vid personskada, en svensk statlig förvaltningsmyndighet Skiljenämnden i vissa trygghetsfrågor för tvister 
PSA, Professional Squash Association
PSA, Professional Sports Authentication  ett som autentiserar och graderar diverse samlarföremål
PSA, Personskyddsautomat, en automatisk elektrisk strömbrytare som bryter både för överström eller jordfel